25-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1984 () проводился в городе Шарлоттаун (Остров Принца Эдуарда) c 25 февраля по 3 марта 1984 года. В провинции Остров Принца Эдуарда чемпионат проводился во 2-й раз, в Шарлоттауне — во 2-й раз (до этого там проводился чемпионат  года).

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 1984, который состоялся в марте 1984 в городе Перт (Шотландия).

В турнире приняло участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (4-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Манитоба (скип Конни Лалибёрте; для самой команды это была 1-я победа в чемпионатах), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Новая Шотландия (скип Колин Джонс). 3-е место заняла команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (скип Линдси Спаркс).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 11 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где 1-я команда проходит сразу в финал, а 2-я и 3-я встречаются в полуфинале.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные взяты из: )

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после окончания группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места

Тай-брейк 

По результатам тай-брейка с 3-го места в полуфинал плей-офф вышла команда Британской Колумбии.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 1984 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется состав команды.

 Приз за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз, на чемпионате 1984 года названный в честь Элизабет Макдональд (), получила Ивонн Смит () (Онтарио).

Примечания

Ссылки 
 1984 Scott Tournament of Hearts Coverage on CurlingZone
 1984 Scott Tournament of Hearts | CCA Stats Archive

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1984

1984
Спорт в Канаде в 1984 году
Спортивные соревнования на Острове Принца Эдуарда